Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Coupe Banque Nationale 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Alla Kudrjavcevová a Anastasia Rodionovová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Deblovou soutěž vyhrála třetí nasazená česko-chorvatská dvojice Lucie Hradecká a Mirjana Lučićová Baroniová, která ve finále zdolala německo-české turnajové dvojky Julii Görgesovou s Andreou Hlaváčkovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–6. Hradecká si připsala premiérový titul v probíhající sezóně a osmnáctý ze čtyřhry na okruhu WTA Tour. Pro Lučićovou Baroniovou to byla třetí deblová trofej, první od vítězství na Toray Pan Pacific Open v únoru 1998.

Nasazení párů 
  Tímea Babosová /  Kristina Mladenovicová (semifinále)
  Julia Görgesová /  Andrea Hlaváčková (finále)
  'Lucie Hradecká /  Mirjana Lučićová Baroniová (vítězky)
  Gabriela Dabrowská /  Paula Kaniová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Tenisový turnaj v Quebecu
WTA Tour 2014